Барбикан може да се отнася за:
 барбакан (с транслитерация )
 „Барбикан“ – жилищен комплекс в Лондон, Англия, Великобритания
 Барбикан Сентър – център за сценично изкуство в ж.к. „Барбикан“
 Барбикан Консърватори – зимна градина в Барбикан Сентър
 „Барбикан“ – местростанция край ж.к. „Барбикан“
 „Барбикан“ – крайбрежен квартал в Плимут, Англия, Великобритания
 „Барбикан Прес“ – издателска компания в Англия, Великобритания
 „Барбикан“ – футболен клуб в Кингстън, Ямайка
 „Барбикан“ – марка напитки от Саудитска Арабия

Вижте също 
 Барбакан (пояснение)